Volleyball Champions League 2021/22 steht für:

 Volleyball Champions League 2021/22 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2021/22 (Männer)